Lehmann er et almindeligt efternavn. Der er pr. 2020 1.159 danskere, der bærer dette efternavn.

 Edvard Lehmann (kunstner) – dansk maler og tegner
 Edvard Lehmann (religionshistoriker) – dansk religionshistoriker
 Jens Lehmann – tysk fodboldlandsholdsmålmand
 Orla Lehmann – dansk jurist og politiker
 Thomas Lehmann - dansk diplomat
 Inge Lehmann - dansk seismolog

Se også 
 Lehmann (slægt) – dansk slægt
 Lehman Brothers – bank- og finanskoncern med hovedkvarter i New York

Referencer 

Tyske efternavne
Erhvervsmæssige efternavne